La Sidra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Sidra, Guerrero, 
 La Sidra, Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar